Фоменко Виктор Сергеевич () — советский военнослужащий, участник Афганской войны.

Биография 
Родился 27 мая 1964 года в городе Кривой Рог в рабочей семье.

В 1981 году окончил криворожскую среднюю школу № 12. С 1 сентября 1981 года учился в группе № 14 технического училища № 13 в Кривом Роге по специальности «токарь-револьверщик», которое окончил 23 июля 1982 года. Работал токарем на Криворожском турбинном заводе «Восход».

29 сентября 1982 года Центрально-Городским районным военным комиссариатом Кривого Рога призван рядовым в Вооружённые силы СССР.

В Афганистане с декабря 1982 года, водитель 863-го отдельного автомобильного батальона, 58-я отдельная автомобильная бригада. В составе подразделения неоднократно проявлял мужество, стойкость и водительское мастерство, доставляя грузы для обеспечения функционирования войск.

2 сентября 1983 года погиб при выполнении боевого задания (по другим данным умер от брюшного тифа) в Афганистане.

Похоронен на центральной аллее кладбища посёлка Камнедробительного завода в Кривом Роге.

Награды 
 Орден Красной Звезды (посмертно);
 Медаль «Защитнику Отчизны» (посмертно).

Память 
 Имя на памятнике воинам-интернационалистам в Кривом Роге;
 Памятная доска на фасаде школы № 12 в Кривом Роге, где учился Фоменко;
 Имя на памятнике воинам-интернационалистам Днепропетровщины, погибшим в Афганистане.

Примечания

Источники 
 
 Фоменко Віктор Сергійович // Чорні тюльпани: афганський мартиролог України / упор. О. Мусієнко. — : АТ «Друкарня «Столиця», 1999. — 560 с.
 Поимённая книга памяти воинов-интернационалистов Криворожья, погибших в афганской войне 1979—1989 годов / Безгинов В.; Криворожская организация Украинского Союза Ветеранов Афганистана (воинов интернационалистов). — Кривой Рог: Дионат, 2018. — 71 с. ISBN 978-617-7553-41-9.

Ссылки 
 Фоменко Виктор Сергеевич.
 http://www.mcppv.ho.com.ua/docs/kniga_pam01.htm
 Фоменко Виктор Сергеевич.

Токари
Выпускники училищ Кривого Рога
Похороненные в Кривом Роге
Погибшие в боях Афганской войны (1979—1989)